Али I:

 Али I — эмир Крита (915—925).
 Али I — султан Мальдивских островов (1184—1189).
 Али I — султан Канем-Борну (1544—1548).
 Али I аль-Мансур Нуруддин — султан Египта (1257—1259).
 Али I Баванди — правитель Табаристана (1117—1139).
 Абу-ль-Хасан Али I — султан Марокко (1331—1348).
 Абу-ль-Хасан Али I — бей Туниса (1735—1756).

См. также 
 Али ибн Абу Талиб — исламский халиф (656—661).
 Шах-Али — касимовский царь и казанский хан (XVI век).